Елена Сергеевна Мигунова () — российская легкоатлетка, бегунья на 400 метров. Чемпионка Европы в помещении 2011 года. Чемпионка Универсиады 2011 года.

Биография 
Тренировалась под руководством Ольги Ивановны Павловой.

В августе 2016 года решением МОК из-за положительных допинг-проб Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской Елена Мигунова и вся сборная России была лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4×400 метров.

Результаты
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Примечания

Ссылки

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике